

Geografia 
 Crippa – località del comune di Sirtori, in provincia di Lecco

Persone 
 Alessia Crippa – skeletonista italiana
 Amedeo Crippa – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Andrea Crippa – politico italiano
 Aurelio Crippa – politico italiano
 Carlo Crippa – calciatore italiano
 Chicco Crippa, all'anagrafe Federico Crippa – politico italiano
 Cristina Crippa – attrice e regista teatrale italiana
 Dante Crippa – calciatore italiano
 Davide Crippa – politico italiano
 Egidio Crippa – calciatore italiano
 Ettore Crippa – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Fiorenzo Crippa – ciclista italiano
 Giuseppe Crippa (1935) – imprenditore italiano
 Giuseppe Crippa (1946) – politico italiano
 Martina Crippa – cestista italiana
 Massimo Crippa – calciatore italiano
 Roberto Crippa – pittore e scultore italiano
 Maddalena Crippa – attrice italiana
 Yemaneberhan Crippa – mezzofondista italiano